Kevin McCarthy er navnet på flere personer:
 Kevin McCarthy (skuespiller) – amerikansk skuespiller (1914-2010)
 Kevin McCarthy (californisk politiker) – republikansk mindretalsleder i USA's Repræsentanternes Hus (født 1965)
 Kevin McCarthy (Iowa-politiker) – demokratisk medlem af Iowas Repræsentanternes Hus (født 1971)
 Kevin A. McCarthy – demokratisk medlem af Illinois Repræsentanternes Hus (født 1950)